Князь Александр Невский

 Князь Александр Невский (1221—1263) — князь Новгородский (1236—1240, 1241—1252 и 1257—1259), великий князь Киевский (1249—1263), великий князь Владимирский (1252—1263)
 «Князь Александр Невский» — жилой комплекс бизнес-класса в Санкт-Петербурге. Самый высокий жилой дом в городе